Юкі-Тепе — гора в Криму. Північно-західний відріг Тирке-яйли. Висота — 931 м.
 Юкі-Тепе (Довгоруківська яйла) — гора в Криму, висота 1025 м.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.